Вильге́льм А́вгустович (Васи́лий Евста́фьевич) Коцебу́ (; ,  (ныне Таллин) — , ) — сын Августа фон Коцебу — дипломат, писатель и драматург (псевдоним: Вильгельм Августзон ()).

Окончил Царскосельский лицей в 1832 году. В том же году поступил на службу в Министерство иностранных дел. 1839 — дипломатический служащий при генерал-губернаторе в Киеве. В 1839 году женился на княжне Аспасии Егоровне Кантакузиной (1822—1890). В 1841-45 годах — секретарь дипломатической миссии в Карлсруэ. В 1846 подаёт в отставку, чтобы посвятить себя управлению имением своей жены в Молдавии. Секретарь дипломатической миссии (1858-62) и поверенный в делах (1865) в Дрездене. Действительный статский советник. В 1865-69 — поверенный в делах в Карлсруэ. Был русским посланником в Дрездене и Альтенбурге (1869-78) и Берне (1878-79) в чине тайного советника. В 1880 году окончательно оставляет государственную службу и живёт попеременно в Дрездене и в своём имении Оренгоф в Эстляндии. Убит в Ревеле.

Издал стихотворный перевод собрания румынской народной поэзии Александри: «Rumänische Volkspoesie» (Берлин, 1857). Под псевдонимом Вильгельм Августзон опубликовал драматические произведения: «Ein unbarmherziger Freund», «Zwei Sünderinnen», первое из которых с успехом исполнялось на немецких сценах, роман «Baron Fritz Reckensteg» (в двух томах, 1885), биографию своего отца «August von Kotzebue. Urteil der Zeitgenossen und Gegenwart» (Дрезден, 1881) («Август Коцебу. В приговоре современников и сегодня»), рассказ «Künstliches und natürliches Leben» (Карлсруэ, 1869) и др. Анонимно изданы: «Aus der Moldau», Bilder und Skizzen (Картины и эскизы) (Лейпциг, 1860); «Laskar Vioresku», ein moldauisches Genrebild (молдавская жанровая зарисовка) (ib., 1863). На русском языке опубликовал несколько журнальных статей: «Маленькие истории из большого света» («Русская Речь», 1880, кн. 10; на немец. яз., Дрезден, 1862); «Старый гофмаршал» (ib., кн. 1); «Разговор на железной дороге» (ib., 1881, кн. 3).

Дети 
Дочери: Ида (25.03.1842— ?), Сесилия (04.03.1844— ?), Аристид и Мария (1857—1908), замужем за Э. фон Шиллингом.

Примечания

Ссылки 
 Meyers Konversations-Lexikon, 1888
 

Переводчики поэзии на немецкий язык
Дипломаты Российской империи
Публицисты России
Выпускники Царскосельского лицея
Тайные советники
Вильгельм
Послы Российской империи в Бадене
Послы Российской империи в Саксонии
Послы Российской империи в Саксен-Альтенбурге
Послы Российской империи в Швейцарии